Дилан (Пловдив, 7. октобар 1985) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Всичко давам за тебе}- (2011)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1985.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи